Wetterleuchten steht für:
 den Widerschein von Blitzen, wenn man die Blitze selbst nicht sieht, siehe Blitz#Wetterleuchten
 Wetterleuchten (1928), US-Filmdrama von Sam Taylor, Lewis Milestone und Viktor Tourjansky
 Wetterleuchten (1943), französisches Filmdrama von Jean Grémillon

Siehe auch:
 Wetterleuchten am Dachstein
 Wetterleuchten um Maria